Апхазава — грузинская фамилия. Известные носители:
 Апхазава, Гия (род. 2002) — грузинский футболист, полузащитник.  
 Апхазава, Илья Соломонович (1922—1994) — грузинский географ   
 Апхазава, Теймураз Вахтангович (1955) — советский борец классического стиля, Заслуженный мастер спорта СССР.
 Апхазава, Шалва (1980—2004) — грузинский футболист, нападающий.